La Peršaja Liha 2004 è stata la 14ª edizione della seconda serie del campionato bielorusso di calcio. La stagione è iniziata il 17 aprile 2004 ed è terminata il 6 novembre successivo.

Stagione

Novità 
Al termine della passata stagione, sono salite in massima serie  e . Sono retrocesse in Druhaja liha  e .

Dalla Vyšėjšaja Liha 2003 sono retrocesse  e . Dalla Druhaja liha sono salite  e .

Formula 
Le sedici squadre si affrontano due volte, per un totale di trenta giornate.

Le prime due classificate, vengono promosse in Vyšėjšaja Liha 2005. Le ultime due, invece, retrocedono in Druhaja liha.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vyšėjšaja Liha 2005.
      Retrocessa nelle Druhaja Liha 2005

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Voci correlate 
 Vyšėjšaja Liha 2004
 Kubak Belarusi 2004-2005
 Kubak Belarusi 2005-2006

Campionato bielorusso di calcio
Calcio nel 2004